Дуровское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Липецкая область
 Дуровское сельское поселение — входит в Добринский район

Смоленская область
 Дуровское сельское поселение — входит в Сафоновский район